Cárdenas Guillén ist der Familienname folgender Personen:

 Ezequiel Cárdenas Guillén (alias Tony Tormenta; 1962–2010), mutmaßlicher mexikanischer Verbrecher
 Osiel Cárdenas Guillén (* 1967), mexikanischer Verbrecher